

Rois et empereurs 

 , dit Guillaume le Roux (1056-1100), roi d'Angleterre de 1087 à 1100 ;
  (1083-1148), comte d'Auxerre et de Nevers de 1097 à 1148 ;
  dit Guillaume le Bon (1154-1189), roi de Sicile de 1166 à 1189 ;
  (1626-1650), stathouder des Provinces-Unies de 1647 à 1650, à ne pas confondre avec  de Hollande ni avec  ;
  (1650-1702), roi d'Écosse de 1689 à 1702, fils du précédent, également stathouder des Provinces-Unies et roi consort d'Angleterre et d'Irlande sous le nom de  ;
  (1792-1849), roi des Pays-Bas de 1840 à 1849 et grand-duc de Luxembourg de 1840 à 1849, à ne pas confondre avec  de Hollande ni avec  ;
  (1859-1941), roi de Prusse de 1888 à 1918 et empereur allemand de 1888 à 1918 ;
  (1848-1921), dernier roi du Wurtemberg de 1891 à 1918.

Princes, ducs, comtes et grands aristocrates 

 , marquis de Montferrat aux côtés de son père Alérame de Montferrat jusqu'à sa mort prématurée en 961
  (~982-1019), comte de Provence de 993 à 1018
  (vers 1049-1096), comte d'Eu (v. 1089-1096) ;
  (1083-1148), comte de Nevers et d'Auxerre de 1097 à 1148
 , comte de Juliers de 1176 à 1207
 , vicomte de Béarn (1224-1229)
  (1228-1256), comte de Hollande de 1234 à 1256, roi des Romains de 1254 à 1256 sous le nom de , ''à ne pas confondre avec  ni avec  ;
  (1307-1345), comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande de 1337 à 1345 ;
 , duc de Brunswick-Lunebourg de 1352 à 1369
 , vicomte de Narbonne (1397-1424) et juge d'Arborée (1407-1420)
  (1469-1509), landgrave de Hesse-Cassel de 1493 à 1500 
  (1777–1847), prince-Électeur de Hesse de 1821 à 1831.

Ecclésiastiques 

 , abbé de Cîteaux (1186-1189)
 , abbé de Clairvaux (?-1242)
 , évêque d'Albi (1040-1054)
 , évêque de Lectoure (1242-1265)
 , évêque d'Avignon (?-1310)
 , évêque de Grasse (1258-1277)
 , évêque de Meaux (?-1338)
 , évêque de Troyes (1470-1536)
 , évêque d’Uzès (1285-1307)
 , évêque de Nîmes (1181-1207)
 , évêque d'Alet (1520-1594)

Guillaume 02

eo:Vilhelmo (regantoj)#Vilhelmo la 2-a